

Toponyme 
 Larrebieu, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Arrast-Larrebieu ;
 Arrast-Larrebieu, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme